2. ŽNL Splitsko-dalmatinska u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je devet klubova, a ligu je osvojio Hvar.

Sustav natjecanja 
Devet klubova je igralo trokružnu ligu (27 kola, 24 utakmice po klubu).

Sudionici 
 Adriatic - Split
 Čaporice-Trilj - Čaporice, Trilj
 Dalmatinac - Split
 Hvar - Hvar
 Poljičanin 1921 - Srinjine, Split
 Tekstilac - Sinj
 Trilj - Trilj
 Trogir 1912 - Trogir
 Vrlika - Vrlika

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom (1. – 9. kolo) i trećem (19. – 27. kolo) dijelu lige  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Izvori:

Povezani članci 
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17.
 Hvarska nogometna liga 2016./17.
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske 2016./17.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17. 2. ŽNL (6. rang)
 nszsd.hr, 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska, pristupljeno 27. lipnja 2017. 
 ferata.hr, Županijske lige: Završno prvenstveno kolo, objavljeno 28. svibnja 2017., pristupljeno 27. lipnja 2017. 
 facebook.com, 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije, konačna ljestvica 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske 2016./17., objavljeno 28. svibnja 2017., preuzeto 27. lipnja 2017. 
 sportnet.hr forum, 1. i 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije, konačna ljestvica 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske 2016./17., objave do 28. svibnja 2017., preuzeto 27. lipnja 2017. 
 nszsd.hr, Balun - službeni glasnik NSŽSD, pristupljeno 27. lipnja 2017. 
 hnkvrlika.com, 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17., ljestvica nakon drugog kruga (do 18. kola) , pristupljeno 27. lipnja 2017. 
 ferata.hr, Županijske lige: Teški porazi Tekstilca i Trilja, (18. kolo 2. ŽNL - klubovi iz Cetinske krajine, ljestvica nakon drugog kruga, objavljeno 26. ožujka 2017., pristupljeno 27. lipnja 2017.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske
 nszsd.hr, 2. ŽNL
 facebook.com, 1. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije
 sportnet.hr forum, 1. i 2. ŽNL Splitsko-dalmatinske županije

2016-17
Splitsko-dalmatinska-2